Rayón ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Rayón (Chiapas)
 Rayón (San Luis Potosí)
 Rayón (Sonora)

Rayón ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Rayón (* 1959), spanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Municipio Rayón
 Rayon
 Rajon, Verwaltungseinheit in der ehemaligen Sowjetunion und in Bulgarien